В Военно-воздушных силах и ПВО СССР существовало два 632-х истребительных авиационных полка:

 632-й истребительный авиационный полк
 632-й истребительный авиационный полк ПВО

История переименований 

 632-й истребительный авиационный полк сформирован в ноябре 1941 года при Ульяновской военной авиационной школе пилотов по штату 015/174 (2 эскадрильи и 20 самолётов) на самолётах И-15бис. 25 апреля 1942 года полк переименован в 876-й истребительный авиационный полк. 

 632-й истребительный авиационный полк ПВО сформирован 16 декабря 1941 при 13-м запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа в городе Кузнецк на самолётах И-15бис. Расформирован 22 марта 1958 года на аэродроме Стригино.